Zoran Janković je lahko:

 Zoran Janković, slovenski poslovnež in politik
 Zoran Janković, bolgarski nogometaš srbskega rodu